

Persone
 Alonso De León – esploratore e governatore spagnolo
 Édgar de León – ex cestista portoricano
 Estuardo De León – giocatore di calcio a 5 guatemalteco
 Hugo de León  – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
 José Reynaldo Bencosme de Leon – ostacolista italiano
 Juan Ponce de León – condottiero spagnolo
 Julio César de León – calciatore honduregno
 Kevin De León (1966) – politico statunitense
 Moses de León – kabbalista e presupposto autore o redattore dello Zohar

Altro
 De Leon – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 Cervantes de Leon – personaggio immaginario della saga videoludica Soulcalibur

Pagine correlate 
DeLeon